Алекса́ндр Андрю́хин:
 Андрюхин, Александр Иванович — кандидат технических наук, доцент, автор более 40 научных работ.
 Андрюхин, Александр Николаевич (род. 1958) — российский поэт, прозаик и журналист.